Burince est le nom de deux localités du Kosovo :
 Burince (Gnjilane)
 Burince (Podujevo)

Homonymie de localités